Гассан, Гассен (, ) — власна назва арабського походження і топонім.

Відомі носії прізвища Гассан 

 Аббас Гассан — шведський та ліванський футбольний воротар.
 Ахмед Гассан — колишній єгипетський футболіст.
  — очільник сирійського Управління розвідки військово-повітряних сил, радник президента Башара аль-Асада.
 Джошуа Гассан — державний діяч Гібралтару.
  — ліванський поет, композитор та бард курдського походження.
 Меґґі Гассен — американський політик.
 Магмуд Гассан — єгипетський футболіст.
 Сіфан Гассан — нідерландська легкоатлетка ефіопського походження.
 Тамер Гассан — англійський актор, продюсер та сценарист.
 Яг'я Гассан — данський поет палестинського походження.
  — іракський живописець та скульптор.

Відомі носії імені Гассан 

 Гассан Джамус — головнокомандувач збройними силами Чаду.
 Гассан Рудбарян — колишній іранський футболіст.
 Гассан Фатгі — єгипетський архітектор.

Топоніми 

 Гассан — Тауншип в окрузі Ганнепін, Міннесота, США.
 Гассан — місто в індійському штаті Карнатака. 
  — дистрикт в індійському штаті Карнатака.
  — місто в пакистанській провінції Пенджаб.

Інше 
  — метеоритний кратер на південній півкулі Сатурну.
  — чоловічий професійний тенісний турнір, що проводиться у квітні в Касабланці (Марокко).
 Аль-Гассан — стадіон в Ірбіді, Йорданія. 
 Хасан ібн Саббах-персонаж Всесвіту Fate

Див. також 
 Гассаніди — християнська арабська королівська династія, що правила у II—VII столітті у Східній Палестині (територія сучасної Йорданії).